Les Hollows sont des créatures du manga Bleach et de l'anime qui en a été tiré. Un Hollow est un fantôme qui n'a pas été guidé à temps à la Soul Society, et dont les regrets et les mauvaises pensées l'ont poussé à se transformer en ce monstre. Si l'esprit était déjà mauvais (ex : un tueur en série) avant sa hollownisation, alors lorsque le Shinigami tranchera ce Hollow avec son Zanpakuto, celui-ci n'ira pas à la Soul Society mais finira en enfer (cf. Arc de la perruche de Chad).

Origine des hollows 

Lors de la mort d'une personne, l'âme de celle-ci a plusieurs destinées possibles. Si elle rencontre un Shinigami, celui-ci procède au rituel "d'enterrement de l'âme" qui l'envoie à la Soul Society (ou en enfer si l'âme est profondément et irrémédiablement mauvaise). Dans le cas contraire, soit elle erre, désolée, jusqu'à ce qu'un hollow s'empare d'elle et la dévore (ou la change en hollow), soit elle n'est pas pleinement libérée : une chaîne qui représente ses regrets la rattache au monde matériel et devient ainsi un jibakurei. Une telle âme qui refuse de continuer est en voie de devenir hollow. Ses peurs la dévorent jusqu'à ce que le trou se forme totalement et que les chaines, symbole de son attachement à ce monde, se rompent. L'âme se change alors pleinement en hollow, une créature qui n'est plus faite que d'instincts, cachés par un masque blanc. Le trou qui perce de part en part les hollows est caractéristique (et explique leur nom : "hollow" = creux, vide en anglais). 

Un hollow n'a plus rien d'humain, excepté que son visage d'humain reste derrière le masque (le grand-frère d'Inoue Orihime), il n'est plus qu'avidité pour ce qu'il a perdu. C'est pourquoi ils s'en prennent aux humains vivants et aux autres âmes errantes. Leur apparence diffère grandement d'un hollow à l'autre : chimères diverses et variées, de la taille d'un homme à celle d'un immeuble, leur seul point commun est le masque blanc en forme de crâne que portent tous les hollows (mais même ce masque varie en forme d'un hollow à l'autre) et le trou présent sur leurs abdomens.

Les Shinigamis existent pour protéger les vivants des hollows, enterrer les âmes libres, et libérer les âmes captives (c'est pourquoi lorsqu'un Shinigami "tue" un hollow, celui-ci est en fait purifié, et l'âme apaisée rejoint la Soul society)

Hueco mundo 

Le Hueco Mundo, est le lieu de résidence des hollows lorsque ceux-ci ne sont pas en train de chasser les âmes des humains. C'est un monde désertique, plutôt lugubre, mais trop terne pour être qualifié d'infernal. C'est là également que se trouve le palais de Las Noches ("les nuits" en espagnol), une structure gigantesque.
Hueco Mundo ne se traduit pas par "monde creux" mais littéralement par "creux monde" car par anglicanisation de l'espagnol il y a inversion du nom et de l'adjectif, ce mélange linguistique se retrouve pour Menos Grande.

Menos Grande 

Les hollows peuvent fusionner en Menos, dont il existe trois sortes : 
 Les Gillians, tous identiques, ont l'apparence de grandes silhouettes en robes noires hautes comme un immeuble. Ce sont ces Menos que l'on appelle couramment Menos Grande. Ils se forment lorsque plusieurs Hollows sont réunis au même endroit et vibrent ensemble. Les Gillians n'ont aucune individualité, sauf dans le cas où, parmi les Hollow qui l'ont formé, l'un d'entre eux possédait une personnalité plus forte. Le Gillian qui possède un peu plus de personnalité que les autres dévorera d'autres hollows pour atteindre le stade suivant. En dépit de leur taille titanesque, les Gillians sont considérés comme les moins puissants des Menos : ils sont lents au mouvement, peu intelligents, et ne représentent pas une menace sérieuse pour un capitaine Shinigami.
 Les Adjuchas sont des Gillians évolués, qui ont acquis une individualité. Leur étant supérieur, ils peuvent les contrôler. Ils sont en permanence sur le fil du rasoir : s'ils ne dévorent pas d'autres hollows, toujours plus puissants, ils régressent en gillians sans possibilité de retrouver le stade d'Adjuchas. Par ailleurs, s'ils en mangent suffisamment, ils atteignent une autre évolution.
 Les Vasto Lordes sont les plus puissants des Menos, issus d'Adjuchas. De taille humaine, ils sont très rares, mais extrêmement puissants. D'après Hitsugaya Toshiro, un seul Vasto Lorde est plus fort qu'un capitaine Shinigami.(On remarque que les Vasto Lordes ont une apparence presque humaine, proche de leur apparence d'arrancar)

Arrancar 

Parallèlement aux Menos, se trouve une race très particulière d'hollow : les Arrancars. Il s'agit d'hollows qui sont parvenus à retirer leur masque pour obtenir des pouvoirs de type Shinigami (ils sont en cela l'exact inverse des Vizards, d'ex-Shinigamis ayant acquis des pouvoirs de hollows). Ils ont une apparence humaine (surement l'apparence qu'ils avaient de leurs vivants) et portent les restes de leurs masques d'hollow.

On distingue deux types d'Arrancars : ceux qui ont retiré leur masque tout seuls, et ceux créés par Aizen Sōsuke à l'aide du Hōgyoku, qui sont plus puissants, plus complets.

Les Arrancars eux-mêmes se divisent en plusieurs classes :
 Espadas, au nombre de 10, ils sont numérotés de 0 à 9 et classés par ordre décroissant de puissance. De loin, les plus puissants des Arrancars, ils ont été créés par Aizen et le Hōgyoku. Ceux-ci portent leur rang tatoués sur eux.
 Numeros, numérotés (comme leur nom l'indique) de 10 à 99 dans l'ordre de leur création, moins puissants que les Espadas.
 Fraccións, des Arrancars au service des Espadas.
 Privarón Espadas, des Espadas qui ont perdu leur rang : ils ont été détrônés par les Espadas créés par Aizen qui se révèlent plus puissants qu'eux. Ils portent des numéros à 3 chiffres, tout en étant généralement plus dangereux que les Numeros et plus combatifs car ils veulent retrouver leur place au sommet.

Il existe également une classe d'Arrancars à part : les Exequias. Ceux-ci semblent avoir pour mission d'exécuter les basses besognes dans Las Noches, comme achever les Arrancars vaincus au combat (comme Dordoni). À la différence des autres Arrancars, ils fuient le combat et circulent visage caché.

Liste des hollows

Fishbone D 
Fishbone D est le hollow qui a attaqué la clinique Kurosaki la nuit où Ichigo Kurosaki rencontre pour la première fois Rukia Kuchiki. Il est purifié par Ichigo, qui venait de devenir un Shinigami. Il est également le premier Hollow vu, aussi bien dans le manga que dans l'anime. Son nom n'est révélé que dans le manga.

Hexapodus  
Hexapodus est un faible, il essaie de manger un enfant quand il est purifié par Ichigo. Son nom, qui fait référence à ses six pattes, n'est révélé que dans le manga.

Acidwire 
Acidwire est le hollow qu'est devenu Sora Inoue, le frère d’Orihime Inoue. Il retrouve sa raison et sa personnalité pendant que son masque est brisé en partie dans le combat et est purifié par le Zanpakutō d’Ichigo. Il obtient son nom de sa capacité à cracher de l'acide. Son nom n'est révélé que dans le manga.

Shrieker 
Shrieker est un hollow qui essaye d'attraper une perruche qui contient l'âme d'un enfant, Yûichi Shibata. Il est particulièrement moqueur et peut voler. Shrieker peut créer des petits êtres monstrueux crachant des sangsues. Lorsqu'il fait vibrer sa langue, les sangsues explosent. Avant de devenir un hollow, c'était un tueur en série. C'est lui qui a d'ailleurs tué les parents de l'enfant à la perruche. Alors qu'il voulait achever la mère, il trébuche sur l'enfant, tombe de la fenêtre et meurt. Son nom n'est révélé que dans le manga. Il affronte Chad, qui frappe au hasard car il ne peut pas le voir et Rukia, qui a perdu ses pouvoirs mais peut toujours utiliser le kidô, en moins puissant à cause de son gigai. Il est achevé par Ichigo.

Grand Fisher 
Grand Fisher est un Hollow qui a échappé aux Shinigamis pendant plus de 54 ans et est responsable de la mort de la mère d’Ichigo, Masaki Kurosaki. Il sera tué plus tard dans le manga par Isshin Kurosaki, père d'Ichigo et ancien capitaine Shinigami. Il se sert d'une marionnette ressemblant à une fillette pour attirer ses adversaires et peut lui donner la tête d'un de ses proches. Cette marionnette est reliée à lui par un long appendice à la manière des baudroies. Dans le manga, juste après sa fuite, il se fait soigner par Ice Ringer sur ordre de Di Roy, ces deux-là ne seront nommés que dans l'arc Arrancar. Dans la douleur, Grand Fisher évolue et change d'apparence. Ce n'est que dans l'arc Arrancar que l'on apprend qu'il est devenu un arrancar. Cette scène n'apparaît qu'au début de l'arc Arrancar dans l'anime.

Jibakurai 
Jibakurai est apparu comme un demi-Hollow qui a été enchaîné à l'hôpital désaffecté de Karakura. Il hurlait, furieux car il voulait hériter de l'hôpital mais son père mourant a donné l'hôpital au frère cadet. Jibakurai était un humain particulièrement vénal et cupide, qui voulait l'hôpital uniquement pour son enrichissement personnel. Don Kanonji accélère accidentellement sa transformation en hollow. Sa forme hollow ressemble à une grenouille.

Bulbe G 

Bulbe G est vaincu par Sado après que ses pouvoirs se réveillent en essayant de protéger Karin Kurosaki.

Numb Chandelier 

Elle attaque par tir de projectiles et ressemble à une méduse volante. Elle est vaincue par Orihime Inoue après qu'elle éveille ses pouvoirs latents en essayant de protéger Arisawa Tatsuki.

Metastacia 

Metastacia est un hollow qui a le pouvoir de fusionner avec les Shinigamis. Il utilise ensuite ce pouvoir pour infiltrer les groupes de Shinigami et les tuer un par un. Il a fusionné avec Kaien Shiba lorsque celui-ci a tué sa femme Miyako Shiba, mais il a été tué par Rukia Kuchiki, puis mangé par Aaroniero Arruruerie.

Gardien de la Forêt de Menos 

Le gardien de la forêt des Menos (anime uniquement) est un Adjuchas qui réside dans la forêt de Menos. Il a été chargé par Aizen Sōsuke de trouver des Vasto Lordes. Il est tué par les efforts combinés de Ashido Kano et Rukia Kuchiki.

Runuganga  

Runuganga est un énorme hollow de sable dont la tête ressemble à un château de sable. Il est le gardien du Sable Blanc, et protège Las Noches contre les intrus. Il est à l'abri de la plupart des attaques physiques et de Kido. Il peut contrôler le sable autour de lui, de créer des gouffres et des tornades. Il est facilement battu par Rukia Kuchiki utilisant son Shikai. Plus tard dans l’anime il se fera tuer par Renji Abarai et Yasutora Sado.

Références 

Personnage de Bleach